Джейми Байно-Гиттенс (; родился 8 августа 2004, Лондон) — английский футболист, вингер немецкого клуба «Боруссия Дортмунд».

Клубная карьера 
Уроженец Лондона, выступал за молодёжные команды «Рединга» и «Манчестер Сити». В сентябре 2020 года присоединился к молодёжной команде немецкого клуба «Боруссия Дортмунд».

16 апреля 2022 года дебютировал в основном составе «Боруссии» в матче Бундеслиги против «Вольфсбурга». 12 августа 2022 года забил свой первый гол за дортмундский клуб в матче Бундеслиги против «Фрайбурга». 17 августа подписал новый контракт с «Боруссией», рассчитанный до конца 2025 года.

Карьера в сборной 
Выступал за сборную Англии до 15, до 16, до 18 и до 19 лет.

В июне 2022 года был включен в заявку национальной сборной на чемпионат Европы до 19 лет.

Достижения 
 Сборная Англии (до 19 лет)
 Победитель чемпионата Европы (до 19 лет): 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболистана официальном сайте «Боруссии Дортмунд»
 Профиль футболиста на сайте немецкой Бундеслиги

Футболисты Англии
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет